Název Petříkov má více sídel:
 Petříkov (okres České Budějovice), obec v okrese České Budějovice
 Petříkov (Ostružná), část obce Ostružná v okrese Jeseník
 Petříkov (okres Praha-východ), obec v okrese Praha-východ

Související články 
 Petřík
 Petříkovice
 Petrov

Externí odkazy